

Влодзімеж — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Влодзімеж — село в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Влодзімеж — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства